Strada statale 26 – strada statale polacca
 Strada statale 26 della Valle d'Aosta – strada statale italiana